He-Man – personaggio immaginario della linea di giocattoli Masters of the Universe

He-Man e i dominatori dell'universo – serie animata dell'adattamento Filmation, prodotta fra il 1983 e il 1985
He-Man (The New Adventures of He-Man) – serie animata seguito della precedente, prodotta nel 1990
 He-Man and the Masters of the Universe – serie animata interamente nuova ispirata alla serie classica, prodotta nel 2002